Карташи — название населённых пунктов:

Россия 
 Карташи — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Карташи — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

См. также 
 Карташиха